Wardenburg bezeichnet:

 Wardenburg, eine Gemeinde im Landkreis Oldenburg in Niedersachsen

Wardenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Nout Wardenburg (* 1997), niederländischer Leichtathlet
 Wilhelm Gustav Friedrich Wardenburg (1781–1838), oldenburgischer Generalmajor

Siehe auch:
 Wartenburg